Efterslægten har flere betydninger:
 Selskabet for Efterslægten − er en forening stiftet i København 1786 med henblik på at starte Efterslægtselskabets Skole, som i dag er videreført i HF-Centret Efterslægten.
 Efterslægtens Håndboldklub – en tidligere københavnsk håndboldklub, der blev danske mestre flere gange og deltog i mesterholdenes Europa Cup i håndbold, nu en del af Glostrup Idræts Club.
 Efterslægtens Basketballklub - en tidligere basketballklub med udspring i skolen og i håndboldklubben, som i dag er videreført i dels Gladsaxe Basketball Klub. Klubben vandt bl.a. DM i basketball seks gange.